Le titre Friends and Lovers peut faire référence à :

Films 
 Friends and Lovers, un film de 1931 avec Adolphe Menjou et réalisé par Victor Schertzinger ;  
 Friends and Lovers, un film dramatique américain de 1999 réalisé par George Haas ;   
  Friends and Lovers de Je'Caryous Johnson (2005).

Télévision 
 Friends and Lovers (1974-1975), également connue sous le nom de Paul Sand in Friends and Lovers, série télévisée à Boston avec Paul Sand 
 Friends and Lovers (1994), série télévisée américaine créée par Thom Racina  
 Friends and Lovers (2004), série télévisée américaine créée par Justin Roiland
 "Friends & Lovers", un épisode de la série télévisée américaine CSI (Les Experts)
 "Friends and Lovers", un épisode de la série télévisée américaine NCIS (NCIS : Enquêtes spéciales)  
 "Friends and Lovers", un épisode de la série télévisée américaine Three's Company (Vivre à trois)    
 "Friends and Lovers", un épisode de la série télévisée américaine Melrose Place

Musique 
 "Friends and Lovers", chanson de Gloria Loring et Carl Anderso, 1986
  "Friends and Lovers", chanson de Bernard Butler, 1999
 Friend & Lover, un duo américain de chant folklorique composé d'un couple (mari et femme), Jim et Cathy Post
 Friends and Lovers, un album de 1999 de Bernard Butler
 Friends & Lovers, un album de 2014 par Marsha Ambrosius